The Wailers, 1963-1974, grup de ska i reggae constituït per Bob Marley, Junior Braithwaite, Beverley Kelso, Bunny Wailer, Peter Tosh, i Cherry Smith.
 Bob Marley & The Wailers, 1974-1981, grup de reggae liderat per Bob Marley.
 The Original Wailers, 2008-present, grup de reggae format per Al Anderson i Junior Marvin, entre d'altres.
 Wailers Band, 1974-present, banda de suport de Bob Marley & The Wailers fins a l'any 1981, ara liderada per Aston Barrett.

Pàgines de desambiguació